Noia kan syfta på:

 Noia (djur), ett släkte vårtbitare
 Noia testacea, en art av vårtbitare
 Noia (kommun), kommun i Galicien, Spanien